Soudný den může znamenat:

 Soudný den – náboženský termín
 Soudný den (film, 1949)
 Soudný den (film, 2008) – DoomsDay
 Soudný den (kniha) – sci-fi román, napsal Joel Levy, 
 Soudný den (píseň) – píseň skupiny Spirituál kvintet
 Soudný den (komiks) – Velkolepý Spider-Man 2007/07
 Akce Soudný den – kniha, Sidney Sheldon, sci-fi –